Dubai Tennis Championships 2022 er en tennisturnering, der bliver spillet udendørs på hardcourt-baner af typen DecoTurf II i Aviation Club Tennis Centre i Dubai, Forenede Arabiske Emirater i perioden 14. - 26. februar 2022. Det er den 30. udgave af Dubai Tennis Championships, der på grund af et navnesponsorat fra Dubai Duty Free afvikles under navnet Dubai Duty Free Tennis Championships. Turneringen foregår over to uger, hvor kvindernes rækker, der er en del af WTA Tour 2022 i kategorien WTA 500, bliver spillet i den første uge, efterfulgt af mændenes rækker, der indgår i ATP Tour 2022 i kategorien ATP Tour 500, i den anden uge.

Herresingleturneringen blev vundet af Andrej Rubljv, der vandt sin femte ATP Tour 500-titel i karrieren – og han tiende ATP-titel i single i alt – ved at besejre kvalifikanten Jiří Veselý i finalen med 6-3, 6-4. Det var anden uge i træk, at Rubljov triumferede på ATP Tour, eftersom han den foregående uge havde vundet både single- og doubletitlen i Marseille. Veselý var sin første finale i en ATP Tour 500-turnering og havde kvalificeret sig til hovedturneringen som kvalifikant, og med en rangering som nr. 123 på ATP's verdensrangliste var han den lavest rangerede semifinalist i turneringens historie. I kvartfinalen havde Veselý overrskaskende besejret topseedede Novak Djokovic, og dette nederlag – samtidig med at Daniil Medvedev havde spillet sig i anden runde i den samtidigt afviklede turnering i Acapulco – medførte, at Djokovic efter turneringen måtte overlade førstepladsen på ATP's verdensrangliste, som han ellers havde siddet på siden februar 2020, til netop Medvedev. Den forsvarende mester, Aslan Karatsev, tabte i første runde til Mackenzie McDonald.

Damesingletitlen blev vundet af Jeļena Ostapenko, som i finalen besejrede Veronika Kudermetova med 6-0, 6-4 på 65 minutter, og som dermed vandt Dubai Tennis Championships for første gang. Det var hendes femte WTA-titel i karrieren, og på vej til finalen besejrede hun fire tidligere grand slam-mestre: Sofia Kenin, Iga Świątek, Petra Kvitová og Simona Halep. I kvartfinalen mod Kvitová afværgede hun endda en matchbold i tredje sæts tiebreak, som hun endte med at vinde 11-9. Resultaterne medførte et spring fremad på WTA's verdensrangliste for begge finalister. Ostapenko avancerede otte placeringer til 13.-pladsen på ranglisten, hvilket var hendes bedste placering siden 1. oktober 2018. Kudermetova kravlede seks pladser opad til en placering som nr. 25, hvilket var ny personlig rekord. Garbiñe Muguruza var forsvarende mester men tabte i anden runde til Kudermetova.

Herredoublefinalen blev vundet af Tim Pütz og Michael Venus (seedet som nr. 4), som dog undervejs måtte afværge tre matchbolde, inden de havde besejret førsteseedede Nikola Mektić og Mate Pavić med 6-3, 6-7(5), [16-14]. Venus vandt dermed sin anden titel i Dubai Tennis Championships, efter at han i 2020 vandt turneringen med John Peers som makker. Triumfen var Pütz' syvende ATP-titel i double, og den var Venus' 17. doubletitel på ATP Tour. Det tysk-newzealandske par vandt alle deres fire kampe i turneringen på match tiebreak på vej til deres tredje titel som makkere. Det var andet år i træk, at Mektić og Pavić tabte finalen i Dubai.

I damedoublefinalen fik Veronika Kudermetova revanche for finalenederlaget til Ostapenko i single, da hun sammen med Elise Mertens på blot 58 minutter vandt med 6-1, 6-3 over Ljudmyla Kitjenok og Jeļena Ostapenko. Det russik-belgiske par vandt deres anden WTA-titel som makkere. Det var Mertens' 15. WTA-titel i double, mens Kudermetova vandt sin tredje doubletitel på WTA Tour i karrieren. De forsvarende mestre, Alexa Guarachi og Darija Jurak Schreiber, tabte i første runde til Cori Gauff og Jessica Pegula.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Dubai Tennis Championships 2022 andrager $ 3.004.550, hvilket er en stigning på ___ % i forhold til den foregående turnering i 2021. Heraf udgør præmiesummen til herrernes rækker på ATP Tour $ 2.235.870, mens der i alt er $ 768.680 til kvinderne i deres turnering på WTA Tour.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 32 spillere, der var fordelt på:
 23 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 10. januar 2022 (seks uger før turneringens start).
 tre spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 fire spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 to lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. Tre af de 16 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 32 spillere, der var fordelt på:
 20 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 3. januar 2022 (seks uger før turneringens start).
 fire spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 seks spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 to lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 48 spillere, der spillede om de sidste seks ledige pladser i hovedturneringen. Seks af de 48 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 11 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 to par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 et par, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 to par, der var gået videre til hovedturneringen fra kvalifikationen som lucky losere (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen i herredouble havde deltagelse af fire par, der spillede om den sidste ledige plads i hovedturneringen.

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 14 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 to par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Dubai Tennis Championships 
 ATP Tour - Dubai Tennis Championships 2022 
 WTA Tour - Dubai Tennis Championships 2022

Noter 

2022
ATP Tour 2022
WTA Tour 2022